La dénomination « cathédrale de Lismore » peut se référer à :
 la cathédrale Saint-Carthage de Lismore en Australie ;
 la cathédrale Saint-Carthage de Lismore en Irlande ;
 la  sur l’île de Lismore au Royaume-Uni (en Écosse).

Lismore